Baierberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Baierberg (Mering), Ortsteil des Marktes Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Baierberg (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern

 Baierberg (Gemeinde Guttaring), Ortschaft von Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Baierberg (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Bairberg
 Bayerburg
 Beyerberg